Javed ist der Familienname folgender Personen:

 Iram Javed (* 1991), pakistanische Cricketspielerin
 Ramiz Javed (* 1993), pakistanischer Langstreckenläufer